Бро́ниш (Broniš) — лужицкая фамилия. Известные носители:

 Брониш, Кито Вилем (1788—1881) — нижнелужицкий лингвист, этнограф и историк.
 Брониш, Матей Богумил (1868—1937) — нижнелужицкий писатель.
 Брониш, Павол Фрицо (1830—1898) — нижнелужицкий писатель, переводчик и общественный деятель.